Мурики:
  — бывший муниципалитет в Греции, ном Козани, регион Западная Македония.
  — район в городе Мангаратиба, агломерация Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Мурики (род. 1986) — бразильский футболист.
 Мурики, Ведат (род. 1994) — косоварский футболист.

См. также 
 Мурикис
 Мирики